Троянская война может означать:

 Троянская война - война в XIII веке до н. э.
 Троянская война (фильм) - фильм 1961 года.